— японская анимационная студия, основанная бывшим сотрудником Toei Animation Хидэо Фурусавой 11 июля 1973 года. Располагается в Нэриме. Изначально преимущественно работая с адаптацией визуальных новелл, после крупного финансового успеха адаптации комедийной юри манги Yuru Yuri в начале десятых годов студия была практически полностью переориентирована на создание различных моэ- или юри-аниме, хотя и возвращаясь иногда к более традиционному романтическому жанру вроде Gekkan Shoujo Nozaki-kun и Tada-kun wa Koi o Shinai.

История 
Doga Kobo была основана Хидэо Фурусавой 11 июля 1973 года, отделившись от Toei Doga (ныне Toei Animation). 11 июля 2006 года компания изменила юридическую форму с  (аналог GmbH) на кабусики-гайся (акционерное общество).

Несмотря на долгую историю, компания не начинала работу по производству аниме до 2000-х годов, OVA Uchu Kazoku Carlvinson 1988 года является исключением. Первым аниме, выпущенным студией, стал фильм Kahey no Umi в 2005 году. Следующими работами были OVA Memories Off 5: Togireta Film и первый телесериал Myself ; Yourself. С тех пор студия стала производить больше сериалов, до 2011 года занимаясь в основном адаптациями компьютерных игр, а после взялась за экранизацию комедийной манги, уделяя большое внимание жанру повседневности. В 2015 году Doga Kobo выпустила свой первый сериал по оригинальному сюжету — Plastic Memories.

В 2012 году Yuru Yuri производства Doga Kobo на Animation Kobe был назван лучшим телесериалом года.

Работы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студии

Аниме-студии